Hans Thierfelder ist der Name folgender Personen:

* Hans Thierfelder (Biochemiker) (1858–1930), deutscher Biochemiker
 Hans Thierfelder (Unternehmer) (1913–1987), deutscher Unternehmer